Бертани () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Бертани, Агостино (1812—1886) — деятель национально-освободительного движения Италии.
 Бертани, Кристиан (род. 1981) — итальянский футболист.